Sei unità della Royal Navy hanno portato il nome di HMS Perseus:

 – fregata da 20 cannoni varata nel 1776 e radiata nel 1805
 – fregata da 22 cannoni varata nel 1812 e radiata nel 1850
 – sloop-of-war della classe Camelion varato nel 1861, rinominato HMS Defiance II nel 1904 e radiato nel 1912
 – incrociatore protetto della classe Pelorus varato nel 1897 e radiato nel 1914
 – sommergibile della classe Parthian varato nel 1929 e affondato nel 1941
 – portaerei della classe Colossus, varata nel 1944 e radiata nel 1958